Okręty US Navy o nazwie "Dutton":
 Pierwszy , wcześniej PCS-1396. Był w służbie w latach 1944-49.
 Drugi USNS "Dutton" (T-AGS-22), wcześniej SS "Tuskegee Victory". Wszedł do służby w 1958.

Dutton